Gert Jonsson kan syfta på:
 Gert Jonsson (moderat), född 1960, svensk moderat politiker
 Gert Jonsson (stjärna), född 1300-talet, död 1425, svensk lagman